Perty kan som auktorsförkortning betyda:

 Joseph Anton Maximillian Perty

Auktorsförkortningar